Rychnów (gromada w powiecie kaliskim)
 Rychnów (gromada w powiecie myśliborskim)